Donatini – cognome italiano
 Ezio Donatini – politico italiano